Реаль — фамилия. Известные носители:
 Реаль, Лауренс (1583—1637) — 3-й генерал-губернатор Голландской Ост-Индии (1616—1617), адмирал нидерландского флота (1625—1627).
 Реаль, Хосе Луис (род. 1952) — мексиканский футболист и футбольный тренер.
 Реаль, Пьер-Франсуа (Pierre-François Réal; 1757—1834) — французский граф, юрист, заместитель прокурора Парижской коммуны.

Составные фамилии
 Реаль де Кюрбан, Гаспар де (Gaspard de Réal de Curban; 1682—1752) — французский публицист.
 Сен-Реаль, Сезар Вишар де (César Vichard de Saint-Réal; 1643—1692) — французский (савояр) историк и литератор.

См. также 
 
 Эль-Реаль-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Примечания